USS Spruance es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Spruance (DD-963), buque líder de los destructores de la clase Spruance.
 USS Spruance (DDG-111), destructor de la clase Arleigh Burke.
Spruance, USS